Restle ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitt Borkopp-Restle (* 1958), deutsche Kunsthistorikerin und Professorin
 Conny Restle (* 1960), deutsche Musikwissenschaftlerin, Museumsdirektorin und Hochschullehrerin an der Universität der Künste Berlin
 Georg Restle (* 1965), deutscher Journalist und Fernsehmoderator
 Hugo Restle (1928–2011), deutscher Volkswirt und Vorstandssprecher der Agrippina Versicherungs AG
 Marcell Restle (1932–2016), deutscher Byzantinist 
 Simret Restle-Apel (* 1984), deutsch-eritreische Langstreckenläuferin
 Stefie Restle (1901–1978), deutsche Politikerin (SPD)